Портима́н ():

 Портиман — город и морской порт на юге Португалии, центр одноимённого муниципалитета округа Фару.
 Портиман — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Фару.